Zacapa (Guatemala) — cidade da Guatemala
 Zacapa (departamento) — departamento da Guatemala
 San Pedro Zacapa — cidade das Honduras, do departamento de Santa Bárbara
 Río Grande de Zacapa — rio da Guatemala

Desambiguações de topônimos